Josiane Balasko (pseudonyme), (née en 1950), une actrice, réalisatrice, scénariste, romancière, dialoguiste et costumière française ;
 Sébastien Balasko (pseudonyme), un auteur-compositeur et interprète français ;

Autre 
 Viktoria von Ballasko (1909-1976), une actrice autrichienne.